Izba Radców – izba wyższa parlamentu Japonii
 Izba Radców – izba wyższa parlamentu Tunezji